Хесус-Мария:
 Хесус-Мария — город и муниципалитет в департаменте Колон провинции Кордова (Аргентина).
 Хесус-Мария — город и муниципалитет в Колумбии, в департаменте Сантандер.
 Хесус-Мария — город и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Агуаскальентес.
 Хесус-Мария — муниципалитет в Мексике, входит в штат Агуаскальентес.